Olaus Erici, latinisering av Olof Eriksson, kan avse:
 Olaus Erici Moretus
 Olaus Erici Chytraeus 
 Olaus Nezelius 
 Olaus Erici Kempe